Jesús Díez puede referirse a:

 Jesús Díez Martínez (1928-2009), empresario chileno;
 Jesús Díez del Corral (1933-2010), ajedrecista español;
 Jesús Emilio Díez de Mier (1973-), exfutbolista español;
 Jesús Díez García (1982-), compositor español.